Eric Williams (rođen 1972), američki košarkaš
Eric Williams (rođen 1978), američki košarkaš
Eric Williams (rođen 1984), američki košarkaš